Бори́с Невзо́ров: 
 Невзоров, Борис Георгиевич (1950—2022) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, педагог.
 Невзоров, Борис Павлович (род. 1939) — доктор педагогических наук, профессор.